Une vacherie est une étable à vaches. Elle peut aussi signifier :

 Vacherie du Parc, bâtiment situé dans le parc de la Tête d'Or à Lyon, en France.

Patronyme 
 V. de Lavacherie, professeur de clinique chirurgicale à l'Université de Liège (1847)

Toponymie 
 Lavacherie, village de la commune de Sainte-Ode en province du Luxembourg, Belgique.
 La Vacherie, commune du département de l'Eure, Normandie, France
 La Vacherie, hameau de la commune du Chaffal, dans le département de la Drôme, France.
 Château de La Vacherie à Saint-Maurice-la-Clouère, dans le département de la Vienne, France.
 La Vacherie, lieu-dit près de Notre-Dame-des-Landes, dans le département de la Loire-Atlantique, France.
 Vacherie, communauté non incorporée de la Louisiane.

Marque commerciale 
 La vache qui rit, marque de fromage fondu.

Homonymie de toponyme